Mura ima više značenja:
 Mura (reka)
 Mura (Breša)
 Mura (Firenca)
 Mura (Trevizo)